Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Maryland.

Gouverneurs

Gouverneurs van Maryland (1794–heden)

Maryland
Gouverneurs